Аманн (, ) — прізвище. Відомі носії:
 Макс Аманн — партійний діяч НСДАП
 Хоакін Альмунія Аманн — іспанський політик